Вильре () — французский топоним. Может означать:

 Вильре (Швейцария) — коммуна в Швейцарии, кантон Берн.
 Вильре (Лаура) — коммуна во Франции, департамент Лаура.
 Вильре (Об) — коммуна во Франции, департамент Об.
 Вильре (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.

Другое 
 Вильре, Жак (1951—2005) — французский киноактёр, комик.